Il existe plusieurs types de tests cutanés:
 le patch test par application d'un timbre ;
 le prick test par injection de substance et avec lecture précoce ;
 l'intradermoréaction par injection de substance et avec lecture retardée.